«Симба» () — танзанийский футбольный клуб из города Дар-эс-Салам. Выступает в Премьер-лиге Танзании, домашние матчи проводит на стадионе «Убура», вмещающем 30 тысяч человек, или же на Национальном стадионе, вмещающем 60 тысяч человек. «Симба» — один из двух сильнейших клубов Танзании наряду с «Янг Африканс», в Дар-эс-Саламе, помимо них, есть и другие клубы — «Азам», «Африкан Лион», «Ашанти Юнайтед», «Вилла Сквад». 

Клуб основан в 1936 году, тогда он назывался «Куинз» (), затем — «Иглз» (), «Сандерленд» (), с 1971 года носит своё нынешнее имя «Симба» («лев» в переводе с суахили).

Производителем формы для клуба является компания Uhlsport.

Достижения 
Наивысшим достижением клуба считается выход в финал Кубка КАФ в 1993 году, где они проиграли Стелла Абиджану из Кот-д’Ивуара. Также памятным считается проход «Замалека» в квалификационном раунде Лиги Чемпионов КАФ 2003-го года, после чего клуб в групповом раунде занял третье место.

Премьер-лига Танзании (17)
 1965, 1966, 1972, 1973, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1993, 1994, 1995, 2001/2002, 2002/2003, 2004/2005, 2007/2008, 2009/2010
Кубок Танзании (3)
 1984, 1995, 2000
Кубок Тускер Танзании (5)
 2001, 2002, 2003, 2005
 2005 (в Кении)
Кубок КАФ
 финалист — 1993
Клубный Кубок КЕСАФА (6)
 1974, 1991, 1992, 1995, 1996, 2002

Известные игроки 

  Пьер Квизера
  Раджаб Мвиньи
  Селемани Ндикумана
  Васо Рамадани
  Амисси Тамбве
  Феликс Сунзу
  Майк Бараза
  Джордж Овино
  Мозес Одиамбо
  Паскаль Очиенг
  Уиллис Очиенг
  Джерри Сантос
  Марк Сиренго
  Хиллари Эчеса
  Эме Изучукву
  Патрик Мафисанго
  Шейх Абдулкадир
  Сиисе Абшир
  Нурдин Бакари
  Келвин Йондани
  Джозеф Каники
  Шомари Капомбе
  Джума Каседжа
  Виктор Коста
  Джон Лунгу
  Киги Макаси
  Иво Мапунда
  Селемани Матола
  Харуна Моши
  Данни Мрванда
  Ренатус Нджохоле
  Шабан Ндити
  Бонифас Паваса
  Мбвана Али Саматта
  Джабир Азиз Стима
  Генри Шиндика
  Халид Аучо
  Деррик Валюля
  Абель Даира
  Алекс Ндугга
  Джозеф Овино
  Эммануэль Окви
  Патрик Очан
  Арнольд Каго
  Фернан Кемо

Главные тренеры 
 2003—2005, 2009—2011  Патрик Фири
 2005—2006  Нейдер дос Сантос
 2011—2012  Милован Чиркович
 2013  Патрик Льевиг
 2013—2014  Здравко Логурашич
 2015—2016  Дилан Керр
 2017—2018  Пьер Лешантр
 2018—2019  Патрик Оссемс
 2019—2021  Свен Ванденбрёк
 2021  Дидье Гомес Да Роза
 2021—  Пабло Франко

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт  
 Профиль на tzsports.co.tz 

Футбольные клубы Танзании
Дар-эс-Салам